Пру́сский язы́к — вымерший язык пруссов, один из балтийских языков (западно-балтийская группа). Иногда также называется древнепрусским (, ) для отличия от прусских говоров немецкого языка.

Диалекты 
Выделяют два диалекта: помезанский (западный, район Мариенбурга и Эльбинга) и самландский, или самбийский (восточный, район Кёнигсберга). Помезанский диалект отражает Эльбингский словарик XIV века (802 слова), на самбийском диалекте составлены и напечатаны три катехизиса XVI века, представляющие собой переводы с немецкого (самый развёрнутый, «Энхиридион» 1561 г. — перевод «Малого Катехизиса» Мартина Лютера), выполненные немцами же. Дискуссионен вопрос о том, насколько катехизисы отражают прусскую речь информантов и насколько она искажена переводчиками, писцами и печатниками. Средневековыми авторами выделялось (помимо помезанцев и самбийцев) ещё 9 прусских племён, вероятно, свои диалекты были и у других, но от них ничего не сохранилось.

История 

На прусском языке говорили в юго-восточной Прибалтике, к востоку от Вислы. Ареал прусского языка после происходивших на этой территории войн XIII—XV веков распался на ряд небольших областей. С начала XVII века язык постепенно стал вымирать даже в последних традиционных ареалах (есть запись о смерти «последнего старика, жившего на Куршской косе и знавшего прусский», в 1677 году), потомки пруссов к началу XVIII века полностью перешли на нижненемецкий язык (иногда сохраняя некоторые элементы прусского субстрата в лексике). Сохранилось очень мало письменных памятников прусского языка, многие из них отражают сильное влияние польского и немецкого языков. Некоторое дополнительное представление о прусском языке дают топонимия и антропонимика, а также прусские заимствования и субстратные элементы в языках соседей (немецком, польском, западных говорах литовского языка, белорусского).

Среди дошедших до нас источников прусского языка — случайно обнаруженный в 1970-е годы Базельский фрагмент (XIV в., после 1369 г.), считающийся древнейшим балтийским текстом. Это шуточная эпиграмма, сочинённая, возможно, обучавшимся в Карловом университете в Праге пруссом:
Kails rekyse Thoneaw labonache thewelyse
Eg koyte poyte Nykoyte pennega doyte.

Обычно текст трактуют так: «Привет, сударь! Ты нехороший товарищ/батюшка(?), если хочешь пить, а денег давать не хочешь».

В настоящее время в Калининградской области, Польше, Литве и Латвии существует движение, связанное с именем Миккелса Клуссиса, по восстановлению (искусственного) «новопрусского языка» как на базе имеющихся сведений о прусском, так и с учётом немецких диалектов Пруссии, которые, возможно, сохранили неизвестные из традиционных источников прусские языковые факты.

Лингвистическая характеристика 
Из нынешних живых языков прусский язык наиболее близок к литовскому и латышскому языкам.

В некоторых отношениях прусский язык обнаруживает и особую близость к славянским языкам: сюда относятся общие структурные черты в области морфологии (в частности, именного склонения).

Фонетика и фонология 
Для фонетики прусского языка характерны:
 противопоставление гласных по долготе—краткости;
 относительно простая система согласных;
 свободное ударение;
 противопоставлений интонаций;
 палатализация и лабиализация согласных;
 смешение шипящих и свистящих;
 дифтонгизация долгих гласных;
 сохранение di, ti, переходящих в шипящие в латышском и литовском, но переход si в шипящий;
 смена глухих и звонких — в ряде случаев связана с восприятием прусского языка немцами.

Морфология 
В морфологии известны пять падежей имени (именительный, родительный, дательный, винительный и звательный). В поздний период (к которому относятся памятники) отмечено вытеснение косвенных падежей конструкциями «предлог с винительным падежом», а звательного — именительным. В помезанском диалекте сохранялся средний род, утраченный в латышском и литовском. Прусский язык имел отличные от латышского и литовского основы притяжательных местоимений. В катехизисах представлен определённый и неопределённый артикль; вопрос о том, насколько это живое явление прусской речи, а не механическая пословная калька с немецкого, дискуссионен. В прусском глаголе выделяются формы времени (настоящего, прошедшего и будущего), есть аналитический перфект с глаголом быть (по-видимому, собственно прусское явление), четыре наклонения, залог. В прусском имелся лексикализованный глагольный вид славянского типа, в частности, чистовидовая приставка совершенного вида po (ср. литовское pa-), но задокументирован он в источниках слабо.

Синтаксис 
О прусском синтаксисе нет достаточных сведений (ввиду того, что в катехизисах порядок слов в большинстве случаев совершенно точно соответствует немецкому оригиналу).

Лексика 
В лексике представлены заимствования из славянских языков (например, dusi — «душа», swetan — «мир», somukis — «замо́к») и германских (adder — «или», werts — «достойный», penningas — «деньги»).

История изучения 
До середины XIX в. в международной лингвистике бытовало мнение, что прусский язык относился к славянской подгруппе  (такая трактовка содержится в частности в Британском имперском словаре), однако языковеды XX века точно установили что это язык балтский из  языковой группы Балтийские языки. 

Хотя родство прусского, ятвяжского, литовского, жямайтского языков знали уже в средние века, к примеру Ян Длугош (XV в.):

 Признается, что пруссы, литовцы и жемайты имеют те же обычаи, язык и происхождение... (Unius enim et moris et linguae, cognationisque Prutheni, Lithuani et Samagitae fuisse dignoscuntur...) (Ioannis Dlugossii seu Longini... Historiae Polonicae libri XII / ed. I. Żegota Pauli. Cracoviae, 1873. T. 1, p. 151. - (Opera omnia; t. 10). - Под 997 годом).

http://catalog.hathitrust.org/Record/000623985

В другом месте он пишет:

 Литовцы, жемайты и ятвяги, хотя различаются названиями и разделены на множество семей, однако были одним племенем, происходящим из ... (Lithuani, Samagittae et Iatczwingi, licet appelationem diversam sortiti et in familias plures divisi, unum tamen fuere corpus a Romanis et Italis ducentes genus...)

(Ioannis Dlugossii seu Longini... Historiae Polonicae libri XII / ed. I. Żegota Pauli. Cracoviae, 1876. T. 3, p. 473. - (Opera omnia; t. 12). - Под 1387 годом)..

Языковедческий научный термин "балты" (Baltischen Sprachen, Balten - от названия Baltijos jūra) предложил языковед, немец Нессельман, Георг Генрих Фердинанд в 1845 году. Ф. Нессельман никаких "балтов" в 19 веке не придумал, а просто так в языковедении назвал группу близкородственных языков, чтобы их легче было бы классифицировать в общей схеме индоевропейских языков. В то же время в Российской империи (и в некоторых других странах) использовался и термин "летто-литовские" (нем. lettische Sprachen, лат. Linguae letticae) языки и племена.

В литературе балтские языки иногда обозначаются как «айстийские» (литовск. aisčių kalbos - у К. Буги и др.), по имени племени айстиев, впервые упомянутых еще Тацитом (I в.),— лат. Aesti, Aestiorum gentes 'племена айстиев', который локализовал их на морском побережье (литовск. Aistmarės, т. е. 'море айстиев'); айстии упоминаются и рядом более поздних источников, хотя далеко не всегда ясна их балтийская принадлежность.

Примечания

Ссылки 

 Изучение прусского языка в Интернете
 Studies in Prussian language, history, archeology and culture, experimental revival of Prussian, the fate of Baltic Prussia and Baltic Prussians, bibliography and links
 Многоязычный словарь прусского языка: помезанский и замландский диалекты
 «Prūsas Tāutas Prēigara» — первая газета на прусском языке, основана в 1989 г.
 Западные (периферийные) балтские языки
 Прусская неофициальная википедия
 Словарь возрождения Прусского языка

Балтийские языки
Мёртвые языки